Rollstuhltennis-Damendoppel der Sommer-Paralympics 2000.

Titelverteidigerinnen waren Monique Kalkman-van den Bosch und Chantal Vandierendonck, die nicht erneut teilnahmen. Insgesamt nahmen 20 Spielerinnen an diesem Turnier teil, das vom 20. bis 28. Oktober stattfand.

Sieger wurden Maaike Smit und Esther Vergeer, die im Endspiel Branka Pupovac und Daniela Di Toro mit 7:66 und 6:2 besiegten.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Damendoppel
2000
Tennisturnier in Sydney
Tennisturnier 2000